Falleron steht für

 die Gemeinde Falleron in der französischen Region Pays de la Loire, siehe Falleron (Vendée)
 einen französischen Fluss zum Atlantik, siehe Falleron (Fluss)